Trichiusa är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Thomas Casey 1856. Trichiusa ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Trichiusa